En 270 ans d'histoire, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais connut de nombreuses grèves. 

Certaines eurent un retentissement national :

 l'émeute des quatre sous en 1833, considérée comme la première révolte à fort caractère social de l'époque pré-syndicale en France ;
 la grande grève des mineurs d'Anzin en 1884 qui aboutit à l'autorisation des syndicats par la loi Waldeck-Rousseau et inspira à Émile Zola son roman "Germinal" ;
 la grève qui suivit la catastrophe de Courrières en 1906 et aboutit à l'instauration du repos hebdomadaire ;
 la grève de 1941, appelée , connue comme le plus important et l'un des premiers actes de résistance collective à l'occupation nazie en France ;
 la grève des mineurs de 1948, mouvement national ;
 la grève des mineurs français de 1963 qui suit la mise en place du plan Jeanneney,  qui instaure dès 1960 un programme de récession charbonnière.